El término Aurora Dorada puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la Orden Hermética de la Aurora Dorada (Hermetic Order of the Golden Dawn), Orden Rosacruz de carácter mágico y ocultista, fundada en 1888 por S. L. MacGregor Mathers;
 al Amanecer Dorado, una organización política griega neonazi y fascista.